Estrin ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Estrin (* 1959), US-amerikanische Informatikerin
 Gerald Estrin (1921–2012), US-amerikanischer Informatiker
 Harvey Estrin (1929–2002), US-amerikanischer Musiker
 Jakow Borissowitsch Estrin (1923–1987), sowjetischer Schachmeister und der 7. Fernschachweltmeister
 Judith Estrin (* 1954), US-amerikanische Unternehmerin und Internet-Pionierin
 Rick Estrin (* 1949), amerikanischer Mundharmonikaspieler, Sänger und Songwriter
 Robert Estrin (* 1942), US-amerikanischer Filmeditor
 Sandra Estrin, später Sandra Adair (* 1952), US-amerikanische Filmeditorin
 Thelma Estrin (1924–2014), US-amerikanische Informatikerin und Elektrotechnikerin
 Zack Estrin († 2022), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor